Brunela puede referirse a:

 el nombre común de la planta Prunella laciniata; o
 el nombre común de la planta ''Prunella vulgaris'.